Вероника Ремишова (, род. 31 мая 1976, Жилина, Чехословакия) — словацкая женщина-политик.  (ArtD.). Лидер партии  с 8 августа 2020 года. Действующий вице-премьер и министр инвестиций и регионального развития с 21 марта 2020 года. В прошлом — депутат Национального совета с 5 марта 2016 года по 21 марта 2020 года.

Биография 
Родилась 31 мая 1976 года в городе Жилина.

Окончила с отличием Высшую школу исполнительского искусства в городе Братислава, где получила степени магистр искусств и доктор искусств (ArtD.). Окончила Университет Париж IV Сорбонна в Париже, где получила степень магистра искусств. Окончила Колледж междисциплинарных исследований (Collége d´Études Interdisciplinaires) в Брюсселе, где получила степень магистра искусств. Получила сертификат об высшем образовании (Cert.H.E.) в колледже в Великобритании.

В 2004—2013 гг. работала в Европейской комиссии, руководила программой неформального образования «Молодёжь в действии». В 2013—2014 гг. преподавала в Университете имени Я. А. Коменского в Братиславе и в Католическом университете в Ружомберке. В 2014—2018 гг. работала советником в муниципальном совете .

На парламентских выборах 5 марта 2016 года избрана депутатом Национального совета от партии «Обычные люди». Член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с 20 июня 2016 года, входила в . В июне 2019 года вступила в партию «За людей», созданную 2 сентября и возглавляемую президентом Словакии Андреем Киской. На парламентских выборах 29 февраля 2020 года переизбрана депутатом Национального совета от партии «За людей». 21 марта в связи с переходом на работу в правительство покинула Национальный совет. Вакантное место занял Марек Антал (Marek Antal). 

8 августа 2020 года избрана председательницей партии «За людей» на партийном собрании в Тренчьянске-Теплице. Получила 76 голосов делегатов, её соперник — депутат Мирослав Коллар (Miroslav Kollár) — получил 33 голоса.

21 марта 2020 года получила портфель вице-премьера и одновременно портфель министра инвестиций и регионального развития в  во главе с Игором Матовичем. С 23 марта по 1 апреля 2021 года временно исполняла обязанности министра юстиции после отставки Марии Коликовой по условию, поставленному премьером Словакии, на фоне правительственного кризиса из-за закупок российской вакцины «Спутник V». 1 апреля получила портфели вице-премьера и министра инвестиций и регионального развития в кабинете Эдуарда Хегера.

Примечания 

Женщины-политики Словакии
Министры Словакии
Депутаты Национального совета Словакии
Министры юстиции Словакии